

Biologia 
 Giovinezza – fase dello sviluppo umano

Cinema 
Giovinezza (Experience) – film del 1921 diretto da George Fitzmaurice
Giovinezza (Jugend) – film del 1922 diretto da Fred Sauer
Giovinezza (Fascinating Youth) – film del 1926 diretto da Sam Wood
Giovinezza – film del 1932 diretto da Mario Baffico
Giovinezza (Reifende Jugend) – film del 1933 diretto da Carl Froelich
Giovinezza (Jugend) – film del 1938 diretto da Veit Harlan
Giovinezza – film del 1952 diretto da Giorgio Pàstina

Letteratura 
 Giovinezza (Юность) – racconto di Lev Nikolaevič Tolstoj del 1857
 Giovinezza (Youth) – racconto di Joseph Conrad del 1902

Musica 
Giovinezza – inno ufficiale degli Arditi, del Partito Nazionale Fascista e infine del Partito Fascista Repubblicano

Teatro 
 Giovinezza – tragedia di Max Halbe rappresentata per la prima volta a Berlino nel 1893